Ceresa steht für
 Monte Ceresa, Berg in Italien
 eine Gattung von Buckelzikaden (Membracidae), siehe Ceresa (Gattung) 

Ceresa ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Ceresa (1923–2001), schweizerisch-italienische Autorin
 Annalisa Ceresa (* 1978), italienische Skirennläuferin
 Carlo Ceresa (1609–1679), italienischer Maler
 David Ceresa (* 1986), italienischer Eishockeyspieler
 Ferruccio De Ceresa (1922–1993), italienischer Schauspieler